Я́на Ка́пустова (, родилась 11 августа 1983, Жилина, Чехословакия) — словацкая хоккеистка, нападающая женской сборной Словакии, участница зимних Олимпийских игр 2010 года. Представляет команду «Братислава» в чемпионате Словакии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанница клубов «Мартин» и «Слован». В сезоне 2008/09 стала игроком российской команды «Торнадо» из Московской области. В сезоне 2009/10 там играла также её землячка Петра Правликова, с которой клуб не стал продлевать контракт на сезон 2010/11, и Яна осталась единственной словачкой в клубе. Команду покинула по окончании сезона 2012/2013, вернувшись на родину.

В сборной 
Капустова сыграла пять матчей на Олимпийских играх 2010 года, став лучшей в команде: в четырёх матчах она забросила одну шайбу и отдала ещё две голевые передачи, набрав 3 очка. Участвовала в квалификации к Олимпийским играм 2010 и 2014 годов. Также в активе Капустовой игры на чемпионатах мира, начиная с 2003 года, в том числе и игры в высших дивизионах 2011 и 2012 годов. Входила в Топ-3 лучших игроков сборной Словакии на чемпионатах мира 2011 и 2012 годов.

Статистика в сборной

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Najlepšia slovenská hokejistka Jana Kapustová: „Asi to zabalím“ 

Хоккеистки Словакии
Игроки женской сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккейные нападающие